Solid peut faire référence à :

Musique 
 Solid, un label de musique électronique ;
 Solid, un album du guitariste Grant Green, sorti en 1979 ;
 Solid, un album du groupe U.D.O. sorti en 1997 ;

Informatique & Internet 
 Solid, un composant logiciel de l'environnement de bureau KDE 4 ;
 SOLID, un acronyme représentant 5 principes de base pour la programmation orientée objet ;
 Solid, un projet de web décentralisé développé par Tim Berners-Lee depuis 2015, au sein du MIT.

Voir aussi